Halfvarson ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Halfvarson (* 1951), US-amerikanischer Opernsänger der Stimmlage Bass
 Sten G. Halfvarson (1915–2003), US-amerikanischer Musikpädagoge und Chorleiter